Dit is een lijst van planetoïden 9101-9200. Zie de lijst van planetoïden voor een volledig overzicht.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (9101) - || 1996 XG2 || 3 december 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (9102) Foglar || 1996 XS18 || 12 december 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (9103) Komatsubara || 1996 XW30 || 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9104) Matsuo || 1996 YB || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9105) Matsumura || 1997 AU || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9106) Yatagarasu || 1997 AY1 || 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9107) - || 1997 AE4 || 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9108) - || 1997 AZ6 || 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9109) - || 1997 AH7 || 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9110) Choukai || 1997 AM19 || 13 januari 1997 || T. Okuni
|-
| (9111) Matarazzo || 1997 BD2 || 28 januari 1997 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (9112) - || 1997 BU3 || 31 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9113) - || 1997 CN5 || 3 februari 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9114) - || 1997 CU19 || 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9115) Battisti || 1997 DG || 27 februari 1997 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (9116) Billhamilton || 1997 ES40 || 7 maart 1997 || M. W. Buie
|-
| (9117) Aude || 1997 FR1 || 27 maart 1997 || D. Morata, S. Morata
|-
| (9118) - || 1997 GD20 || 5 april 1997 || LINEAR
|-
| (9119) Georgpeuerbach || 1998 DT || 18 februari 1998 || Linz
|-
| (9120) - || 1998 DR8 || 22 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (9121) Stefanovalentini || 1998 DJ11 || 24 februari 1998 || V. S. Casulli
|-
| (9122) Hunten || 1998 FZ8 || 22 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (9123) - || 1998 FQ11 || 24 maart 1998 || T. Kagawa
|-
| (9124) - || 1998 FR60< || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (9125) - || 1998 FT62 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (9126) - || 1998 FR64 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (9127) Brucekoehn || 1998 HX51 || 30 april 1998 || LONEOS
|-
| (9128) - || 1998 HQ52 || 30 april 1998 || T. Okuni
|-
| (9129) - || 1998 HU144 || 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (9130) Galois || 1998 HQ148 || 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (9131) - || 1998 JV || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (9132) Walteranderson || 2821 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9133) d'Arrest || 3107 P-L || 25 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9134) Encke || 4822 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9135) Lacaille || 7609 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9136) Lalande || 4886 T-1 || 13 mei 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9137) Remo || 2114 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9138) Murdoch || 2280 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9139) Barrylasker || 4180 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9140) Deni || 4195 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9141) Kapur || 5174 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9142) Rhesus || 5191 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9143) Burkhead || 1955 SF || 16 september 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (9144) Hollisjohnson || 1955 UN1 || 25 oktober 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (9145) Shustov || 1976 GG3 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (9146) Tulikov || 1976 YG1 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (9147) Kourakuen || 1977 DD1 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (9148) Boriszaitsev || 1977 EL1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (9149) - || 1977 TD1 || 12 oktober 1977 || P. Wild
|-
| (9150) Zavolokin || 1978 SE1 || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (9151) - || 1979 MQ8 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (9152) - || 1980 VZ2 || 1 november 1980 || S. J. Bus
|-
| (9153) Chikurinji || 1981 UD2 || 30 oktober 1981 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (9154) Kolʹtsovo || 1982 SP6 || 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (9155) Verkhodanov || 1982 SM7 || 18 september 1982 || N. S. Chernykh
|-
| (9156) Malanin || 1982 TQ2 || 15 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9157) - || 1983 RB4 || 2 september 1983 || N. G. Thomas
|-
| (9158) Platè || 1984 MR || 25 juni 1984 || T. M. Smirnova
|-
| (9159) McDonnell || 1984 UD3 || 26 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (9160) - || 1986 UH3 || 28 oktober 1986 || Z. Vávrová
|-
| (9161) Beaufort || 1987 BZ1 || 26 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (9162) - || 1987 OA || 29 juli 1987 || J. Mueller
|-
| (9163) - || 1987 RB1 || 13 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (9164) Colbert || 1987 SQ || 19 september 1987 || E. Bowell
|-
| (9165) Raup || 1987 SJ3 || 27 september 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9166) - || 1987 SC6 || 21 september 1987 || Z. Vávrová
|-
| (9167) Kharkiv || 1987 SS17 || 18 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (9168) Sarov || 1987 ST17 || 18 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (9169) - || 1988 TL1 || 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9170) - || 1988 TG5 || 3 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9171) Carolyndiane || 1989 GD5 || 4 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (9172) Abhramu || 1989 OB || 29 juli 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9173) - || 1989 TZ15 || 4 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (9174) - || 1989 WC3 || 27 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (9175) Graun || 1990 OO2 || 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (9176) Struchkova || 1990 VC15 || 15 november 1990 || L. I. Chernykh
|-
| (9177) - || 1990 YA || 18 december 1990 || E. F. Helin
|-
| (9178) Momoyo || 1991 DU || 23 februari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (9179) Satchmo || 1991 EM1 || 13 maart 1991 || Oak Ridge Observatory
|-
| (9180) Samsagan || 1991 GQ || 8 april 1991 || E. F. Helin
|-
| (9181) - || 1991 NP2 || 14 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (9182) - || 1991 NB4 || 8 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (9183) - || 1991 OW || 18 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (9184) Vasilij || 1991 PJ3 || 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (9185) - || 1991 PX17 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (9186) - || 1991 RZ1 || 7 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (9187) Walterkröll || 1991 RD4 || 12 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (9188) - || 1991 RM15 || 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9189) Hölderlin || 1991 RH41 || 10 september 1991 || F. Börngen
|-
| (9190) Masako || 1991 VR1 || 4 november 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (9191) - || 1991 XU || 13 december 1991 || S. Otomo
|-
| (9192) - || 1992 AR1 || 14 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9193) Geoffreycopland || 1992 ED1 || 10 maart 1992 || D. I. Steel
|-
| (9194) - || 1992 OV2 || 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (9195) - || 1992 OF9 || 26 juli 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (9196) Sukagawa || 1992 WP5 || 27 november 1992 || T. Seki
|-
| (9197) Endo || 1992 WH8 || 24 november 1992 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (9198) Sasagamine || 1993 BJ3 || 25 januari 1993 || T. Seki
|-
| (9199) - || 1993 FO1 || 25 maart 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9200) - || 1993 FK21 || 21 maart 1993 || UESAC|}

Planetoïdenlijsten